Новопетровка () — бывшее село, Новолатовский сельский совет, Широковский район, Днепропетровская область, Украина.

Бывший код КОАТУУ — 1225885505. Население по данным 1985 года составляло 400 человек.

Село ликвидировано в 1997 году.

Географическое положение 
Село Новопетровка находилось на левом берегу реки Ингулец, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Новосёловка, на противоположном берегу — Кривой Рог (бывший пгт Рахмановка).

История 
 1997 — село ликвидировано.
 На территории селя находился колхоз «Нове життя» («Новая жизнь»).
 Жителей села начали расселять ещё в 1980-х годах. Село было полностью сненено и засыпано отработанной рудой к 1990 году. К селу примыкал отвал пустой породы ОАО «ЮГОК».

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Днепропетровской области